Parolari ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Parolari (* 1962), Schweizer Politiker (FDP)
 Egon Parolari (1924–2022), Schweizer Oboist und Oboen-Pädagoge
 Reto Parolari (1952–2019), Schweizer Dirigent